Sem bezeichnet:
 Sem (Bibel), einen der drei Söhne von Noah
 Sem (Linguistik), ein Bedeutungselement eines Wortes in der Linguistik
 Sem (ägyptische Mythologie), eine ägyptische Totengottheit
 Sem (Priester), die altägyptische Bezeichnung des obersten Priesters in den Totentempeln
 Sem (tibetischer Buddhismus), den „gewöhnlichen Geist“ im tibetischen Buddhismus im Gegensatz zu Rigpa
 Sem (Ariège), eine Gemeinde im französischen Département Ariège in der Region Okzitanien
 den Künstlernamen von Georges Goursat, einem französischen Karikaturisten

Sem ist der Familienname folgender Personen:
 Arus Sem (* 1993), Fußballspieler der Cookinseln
 Åslaug Sem-Jacobsen (* 1971), norwegische Politikerin
 Reserl Sem (* 1953), bayerische Landtagsabgeordnete (CSU)
 Steve Sem-Sandberg (* 1958), schwedischer Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer

sem steht für:
 Semitische Sprachen (ISO-639-2-Code)

SEM steht für:
 Schoolwide Enrichment Model nach Renzulli
 Sächsisches Eisenbahnmuseum, ein Eisenbahnmuseum in Chemnitz
 , englischer Begriff für das Rasterelektronenmikroskop
 Sekundärelektronenmikroskopie, eine Betriebsart des Rasterelektronenmikroskops
 , englischer Begriff für Suchmaschinenmarketing, d. h. Maßnahmen zur Erhöhung der Besucherzahlen von Internetseiten
 SEM Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Sender/Empfänger, mobil, eine bei der Bundeswehr häufig genutzte Benennung für Funkgeräte
 Semicarbazid, das Hydrazid der Carbamidsäure
 Simultanes Emulgieren und Mischen, eine Verfahrenstechnik, bei der das Mischen und Emulgieren in einer Zerkleinerungseinheit kombiniert ist
 , der englische Ausdruck für elektrisches Energiemanagement
 Society for Experimental Mechanics, gegründet 1943 als Society for Experimental Stress Analysis (SESA)
 , englischer Begriff für den Standardfehler
 , ein Teil des mySAP ERP
 , englischer Begriff für Strukturgleichungsmodell
 , eine internationale Gemeinschaft für Musikethnologie
 Staatssekretariat für Migration, eine Bundesbehörde der Schweiz
 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
 Studio für elektronische Musik (z. B. Köln)
 Suhler Einhakmontage, eine sehr wiederkehrgenaue, lösbare Verbindung (Montage) zur Anbringung von Zielfernrohren auf Gewehren
  der Firma Oberheim
 Security Event Manager, Verfahren und Werkzeuge in der IT, zur Korrelation von Ereignissen und Meldungen in Echtzeit

SE-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Siehe auch:
 Semm

SEM